WiredX é um servidor X Window System escrito em Java puro e licenciado pela JCraft sob uma licença proprietária. WiredX fornece suporte completo do protocolo X11R6.3, juntamente com o MIT-SHM e extensões SHAPE para X.

Ligações externas
https://web.archive.org/web/20180419142823/http://wiredx.net/

X Window System
Servidores X